

Nom de famille 

 Adélard Collette (1893-1975), syndicaliste québécois ;
 Alexandre Collette (1814-1876), lithographe et peintre français ;
 Anne Collette (1937-), actrice française ;
 Buddy Collette (1921-2010), saxophoniste ténor, flûtiste et clarinettiste de jazz américain ;
 Charles Collette (1842-1924), écrivain, acteur et compositeur britannique ;
 Jean Collette (1938-), journaliste et écrivain belge ;
 Jean-Yves Collette (1946-), petit-fils d’Adélard, écrivain et éditeur québécois ;
 Paul Collette (1920-1995), résistant français ;
 Sandrine Collette (1970-), romancière française ;
 Toni Collette (1972-), actrice australienne ;
 Xavier Collette (1981-), illustrateur et dessinateur de bande dessinée belge ;
 Yann Collette (1956-), acteur français.

Toponyme 

 Collette, village canadien du Nouveau-Brunswick ;
 Rue Collette, voie française du  parisien.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français